Casa del boia (Firenze)
 Casa del boia (Genova)
 Casa del boia (Lucca)
 Casa del boia (Roma) (casa di Mastro Titta)